Analogabschaltung bezeichnet die Aufgabe analoger Übertragungswege im Zuge der Digitalisierung:
 Digitaler Rundfunk #Analogabschaltung (terrestrisch und Satellit)
 Kabelfernsehen #Analogabschaltung